Браунтаун има више значења:
 Браунтаун (Пенсилванија)
 Браунтаун (Висконсин)